Monica Arcoverde Mansur (Rio de Janeiro, 7 de maio de 1956) é uma artista visual brasileira, conhecida por seu trabalho com fotografia analógica capturadas com câmeras sem lente (pinhole ou estenopeicas), fotografia infra vermelha e de diversos outros tipos de impressão e por instalações de foto objetos. Sua pesquisa propõe reflexões sobre os processos de isolamento e desindividuação do ser contemporâneo, a ausência e o rastro da memória e do tempo, a transformação do pensamento e da visualidade pela introdução de uma constante estética da repetição, a banalização do particular e idolatria efêmera da eternidade de um único real.

Biografia 
Monica é uma artista visual brasileira nascida em 7 de maio de 1956 no Rio de Janeiro, cidade onde reside e mantém um ateliê de trabalho.

Iniciou a vida profissional como Arquiteta (Graduação pela FAU/Universidade Federal do Rio de Janeiro - 1980), mas logo decidiu focar exclusivamente seu fazer nas artes plásticas, prática existente em conjunto com a Arquitetura. A partir desta decisão, passou a frequentar o núcleo de gravura da EAV/Parque Lage, em 1986, onde trabalhou por pouco tempo até ser convidada para se juntar ao gravador premiado José Lima, com quem conviveu em ateliê até sua morte, em 1992. A partir daí, montou seu próprio espaço, continuando sua trajetória como gravadora, expondo individual e coletivamente, no Brasil e no exterior.

Em 1996, ingressou no Programa de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes da UFRJ (obteve o título em 2000), com a intenção de desenvolver uma pesquisa já iniciada quando pós-graduou-se em História da Arte pela PUC/RJ, em 1996. Sua pesquisa se relaciona diretamente com a observação de conceitos contidos no seu trabalho como artista e com a produção contemporânea. Seus achados resultaram inicialmente numa tese que se transformou em livro (Olhar repetido – a reprodutibilidade e a arte contemporânea – Editora Binóculo, 2004) levando a artista em direção a novos meios para expandir seu processo e a sua produção artísticos, como a fotografia e o vídeo.

Estabeleceu um projeto chamado Dialeto, com a artista Lia do Rio, que se desenrolou por mais de dez anos (o primeiro, Dialeto I, aconteceu em 1998). Os dois últimos (Dialetos VII e VIII) realizaram -se em 2011. O projeto Dialeto contou com a participação de muitos artistas brasileiros e estrangeiros e resultou em exposições, livros, DVDs, além de ser mencionado em entrevistas, pesquisas e artigos em diversos meios de difusão cultural.

Participou de grupos coletivos como o ateliê Rio Comprido e o Grupo Buraco de Fotografia. Com o interesse voltado para a produção visual existente a sua volta, juntou-se à fotógrafa e artista Claudia Tavares e abriu o Espaço Figura, em 2004, local para encontros, exposições, cursos e workshops. Primeiramente localizado na Rua Joaquim Silva (Lapa, Rio de Janeiro), depois mudou-se para a Praça Tiradentes, no mesmo edifício onde funcionava a Galeria Durex Arte Contemporânea. A necessidade de expandir e oficializar a sociedade fez com que Claudia Tavares se tornasse sócia da Binóculo Produção e Editora em 2009, existente desde de 2007 e criada com a intenção de aumentar a visibilidade e os meios de realização dos projetos da artista e de seus parceiros.

Nessa trajetória, Monica Mansur publicou dez livros de arte, entre monografias, livros de artista, livros teóricos e de entrevista, produziu inúmeras exposições e projetos artísticos de grande monta, materializou eventos em instituições por todo o Brasil. Concomitante ao desenvolvimento de seu processo de pesquisa com interesse na formação e percepção da imagem como ideia e sua apresentação como a de um real possível e mutável, efêmero e atemporal, a artista continuou seus experimentos dentro do mundo da fotografia estenopeica (sem lente/pinhole) iniciados em 2007. Participou de diversos eventos e projetos (Revista Visualidades/UFG, Possibilidades da Camera Obscura, publicação premiada com o Prêmio Funarte e Prêmio Marc Ferrez de Fotografia 2014, Um Recorte da Fotografia Brasileira, exposição em 2016 e 2017, entre outros). Assim, a fotografia pinhole tornou-se o instrumento fundamental na elaboração de sua obra.

Em 2016, decidiu retornar para seu atelier para atuar como artista solo, perseguindo sua pesquisa sobre captura de imagens e sobre o caminho da luz e a ocupação da imagem no espaço em torno do observador. Seu trabalho se expandiu para fora dos cantos e paredes e transbordando o espaço bidimensional para envolver os olhos e os corpos, tornando-se a própria paisagem.

Trabalho 
Conhecida por seu trabalho com fotografia analógica capturadas com câmeras sem lente (pinhole ou estenopeicas) e por instalações de fotos objetos, sua pesquisa propõe reflexões sobre temas como os processos de isolamento e desindividualização do ser contemporâneo, a ausência e o rastro da memória e do tempo, a transformação do pensamento e da visualidade pela introdução de uma constante estética da repetição, a banalização do particular e idolatria efêmera da eternidade de um único real.

Monica Mansur possui atuação nacional, tendo participado de eventos e exposições de fotografia em vários estados do país: FotoRio(RJ), Foto em Pauta (MG), Festival Hercule Florence(SP), Paraty em Foco (RJ), MAC Paraná, MAM Santa Catarina, SESC São Paulo, Pinacoteca São Paulo, Museu da Gravura da Fundação Cultural de Curitiba, Casa de Cultura da América Latina Brasília DF, MNBA Rio de Janeiro, CCJF Rio de Janeiro, Caixa Cultural Rio de Janeiro e muitos outros. Por oito anos esteve representada exclusivamente pela Galeria Valu Oria (SP) e com ela participou de inúmeras feiras no Brasil e no exterior: ArCo Madrid, Arte BA, ArteBogotá, ArteRio, SPArte.

Atualmente seu trabalho é pontuado pela pesquisa voltada para a imagem em sua formação física e no desenvolvimento da produção de imagens capturadas com câmeras sem lente como pinholes, além de explorar outras técnicas como a fotografia infra vermelha e diversos tipos de impressão. Frequentemente as imagens produzidas são usadas em foto objetos e instalações dispostas em ocupações espaciais.

Ligações externas 
Página oficial

Artistas plásticos do Brasil
Fotógrafas do Brasil